Кіо — прізвище.

Відомі носії:
 Кіо Ігор Емільович (1944—2006) — артист цирку, ілюзіоніст, народний артист Росії.
 Кіо Еміль Теодорович (1894—1965) — артист цирку, ілюзіоніст.
 Кіо Еміль Емільович ( 1938) — артист цирку, ілюзіоніст.
 Райлі Кіо (нар. 1989) — американська акторка, модель і продюсер.
 Харрі Кіо (1927—2012) — американський футболіст, захисник.
 Енді Кіо (нар. 1986) — ірландський футболіст, нападник австралійського клубу «Перт Глорі» і збірної Ірландії.

Інше
  Кіо — титул в японських шахах сьогі.